Próchnowo – wieś w woj. wielkopolskim, w powiecie chodzieskim, w gminie Margonin
 Próchnowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Mirosławiec